Katalonien runt 2022 var den 101:a upplagan av det spanska etapploppet Katalonien runt. Cykelloppets sju etapper kördes mellan den 21 och 27 mars 2022 med start i Sant Feliu de Guíxols och målgång i Barcelona. Loppet var en del av UCI World Tour 2022 och vanns av colombianska Sergio Higuita från cykelstallet Bora-Hansgrohe.

Deltagande lag

Etapper

1:a etappen

2:a etappen

3:e etappen

4:e etappen

5:e etappen

6:e etappen

7:e etappen

Resultat

Sammanlagt

Övriga tävlingar

Referenser
Katalonien runt 2022 på ProCyclingStats

Noter

2022
UCI World Tour 2022
2022 i Spanien